Матрёна Фёдоровна Тимашова (4 марта 1914 год, село Коршево, Бобровский уезд, Воронежская губерния — 14 сентября 1974 год) — председатель колхоза «Память Кирова» Бобровского района Воронежской области. Герой Социалистического Труда (1966). Депутат Верховного Совета СССР 3, 4 и 5 созывов.

Биография 
Родилась 4 марта 1914 года в крестьянской семье в селе Коршево Бобровского уезда (сегодня — Бобровский район) Воронежской губернии. Начала свою трудовую деятельность с тринадцатилетнего возраста. Работала у зажиточного крестьянина. В 1930 году окончила курсы трактористов Бобровской МТС. В 1933 году назначена бригадиром трактористов. В 1935 году организовала женскую тракторную бригаду. В 1937 году назначена директором Шишовской МТС. В 1939 году вступила в ВКП(б). В 1955 году окончила Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум. В 1958 году была выбрана председателем колхоза «Память Кирова» Бобровского района. Под её руководством колхоз вышел в передовые сельскохозяйственные предприятия Воронежской области. Руководила колхозом до 1967 года.

В 1966 году была удостоена звания Героя Социалистического Труда «за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовки пшеницы, ржи, гречихи и высокопроизводительном использовании техники».

В 1970 году вышла на пенсию.

Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 3, 4 и 5 созывов.

Память 
 Именем Матрёны Тимашовой названо профессиональное училище № 43 в городе Бобров.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года
 Орден Ленина (дважды)
 Орден «Знак Почёта» (дважды)

Примечания

Литература 
 Воронежская Энциклопедия. — Воронеж, 2008. — Т. 1. — 524 с. — ISBN 978-5-900270-99-9.
 Золотые звезды; Герои Социалистического Труда Черноземья. — Воронеж, 1973.
 Капустина Н. И., Л. В. Кригер, Соколов А. Ю., Степанова Е. Д., «Сказание о городе Боброве»,Москва, 1998, с. 205

Ссылки 
 Герои Социалистического Труда Воронежской области
 Биографические сведения
 Герои земли воронежской. Педагогика Тимашовой, Коммуна, 09.08.2004

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС